Infantka Isabela z Coimbry či Isabela Portugalská (: Isabel de Avis či Isabel de Coimbra; 1. březen 1432 – 2. prosinec 1455, Évora) byla portugalská infantka a jako první manželka krále Alfonse V. Portugalského portugalská královna.

Život 
Isabela byla dcerou infanta Petra, vévody z Coimbry a Isabely Aragonské, hraběnky z Urgellu. Jejím dědečkem z otcovy strany byl král Jan I. Portugalský a jejím dědečkem z matčiny strany byl Jakub II., hrabě z Urgellu.

Královna 
Isabelin otec byl v době nezletilosti jejího bratrance Alfonsa V. jeho regentem. Údajně se Isabela a Alfonso do sebe zamilovali. K zasnoubení Isabely a jejího bratrance, krále Alfonse V., došlo v roce 1445, což způsobilo konflikt mezi Petrem z Coimbry a vévodou Alfonsem z Braganzy, dalším synem Jana I., který si přál, aby se Alfons oženil s jeho vnučkou. Isabella dostala jako svatební dar příjmy ze Santarému, Alvaiázere, Sintry a Torres Vedras.

Ke sňatku došlo 6. května 1447, kdy bylo ženichovi i nevěstě patnáct let.

V roce 1448 král Alfons V. přijal jako svého rádce Alfonse z Braganzy a Petr z Coimbry upadl v nemilost. Zemřel v bitvě proti králi Alfonsovi a svému nevlastnímu bratrovi a Isabelini sourozenci se museli uchýlit do exilu. Královna sama ovšem v nemilosti nebyla a spravovala vévodství Coimbra až do návratu svého bratra v roce 1454.

V roce 1455 Isabela uctila svého otce ceremonií, která ho zprostila obvinění ze zrady, a nechala ho slavnostně pohřbít. Zemřela záhy poté, osm měsíců po narození svého třetího dítěte ve věku 23 let, údajně byla otrávena. K poslednímu odpočinku byla uložena v klášteře Batalha.

Potomci 
Isabela měl tři děti:
 Jan, princ portugalský (*/† 1451)
 Jana, princezna portugalská (6. února 1452 – 12. května 1490), známá jako svatá Jana Portugalská nebo svatá Jana Princezna, od roku 1475 řeholnice, roku 1693 kanonizována papežem Inocencem XII.,
 Jan II. Portugalský (3. května 1455 – 25. října 1495), 13. portugalský král v letech 1481–1495, ⚭ 1470 Eleonora z Viseu (2. května 1458 – 17. listopadu 1525)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
  Isabel de Aviz

Avizové
Portugalské infantky
Portugalské královny
Pohřbení v klášteře Batalha
Narození v roce 1432
Narození 1. března
Úmrtí 2. prosince
Úmrtí v roce 1455
Ženy